Archibald Kennedy henviser til:

 Archibald Kennedy, 11. jarl af Cassilis (død 1794) – skotsk peer
 Archibald Kennedy, 1. markis af Ailsa (1770-1846) – skotsk peer
 Archibald Kennedy, 2. markis af Ailsa (1816-1870) – skotsk peer
 Archibald Kennedy, 3. markis af Ailsa (1847-1938) – skotsk peer
 Archibald Kennedy, 4. markis af Ailsa (1872-1943) – skotsk peer
 Archibald Kennedy, 7. markis af Ailsa (1925-1994) – skotsk peer
 Archibald Kennedy, 8. markis af Ailsa (1956-2015) – skotsk peer